Michael ou Mike Stevens peut faire référence à :
Michael Stevens, réalisateur américain,
Michael Stevens, animateur de la chaîne YouTube Vsauce.
 (1953–1987), musicien, guitariste et artiste anglais,
, compositeur et musicien américain,
, musicien canadien,
 (1957- ), musicien britannique,
Mike Stevens, joueur de hockey,
 (1980- ), personnalité australienne du football,
 (1958- ), acteur britannique,
Mike Stevens (Brookside), personnage fictif,
, homme politique de l'Ohio,
, personnalité politique du Dakota du Sud,
 (1964- ), militaire de la US Navy.

Voir aussi 

Meic Stevens (1942- ), artiste
, personnalité télévisuelle britannique